В США насчитывается 2 округа с названием Дакота ():

 Дакота (округ, Миннесота)
 Дакота (округ, Небраска)

См. также 
 Дакота